Enrico Dandolo, doge della Repubblica di Venezia
Enrico Dandolo, patriarca di Grado
Enrico Dandolo, patriota risorgimentale
Enrico Dandolo (S 513)
Enrico Dandolo (nave da battaglia)
Enrico Dandolo (sommergibile 1938)